Havlat ist der Familienname folgender Personen:

Charley Havlat (1910–1945), US-amerikanischer Soldat
Martin Havlát (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler